Kompletny wykaz spotkań międzynarodowych reprezentacji Słowenii w piłce nożnej mężczyzn.

Lista meczów

Źródła 
 all-time Slovenia national football team international record 

Reprezentacja Słowenii w piłce nożnej
Listy meczów reprezentacji narodowych w piłce nożnej